Йонас Мачюліс (баскетболіст), Йонас Мачюліс (лит. Jonas Mačiulis; 10 лютого 1985, Каунас, Литовська РСР) — литовський професійний баскетболіст.
 Йонас Мачюліс (Майроніс) — литовський поет, драматург, лібретист, публіцист, критик.